Teleac se poate referi la:

 Localități din România
 Teleac (Újcsongvaitelep) - localitate din județul Alba
 Teleac (Telek) - localitate din județul Bihor
 Teleac (Telekfalva) - localitate din județul Harghita
 Teleac (Marostelek) - localitate din județul Mureș

Vezi și 
 Telec
 Telechi-Recea
 Teleki (Teleky)

Toponime românești